Heinrich Schütz, Duitse barokcomponist
Alfred Schütz, Oostenrijkse filosoof en socioloog
Edy Schütz, Luxemburgs wielrenner
Willy Schütz-Erb (ook Willy Schütz), Duits componist en dirigent
Schutz (Eifel), plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts; zonder umlaut!